Příjmení Kopic nosí více významných osobností:

 Jan Kopic (* 1990) – český fotbalový záložník a reprezentant
 Milan Kopic (* 1985) – český fotbalový obránce
 Miroslava Kopicová (* 1951) – česká politička
 Karel Kopic (* 1958) – český airbrush výtvarník

ostatní
 Jana Jarolímová (* 1937) – po provdání nejprve Vodrážková, poté Kopicová, je československá závodnice v jízdě na saních